Масканур:
 Масканур — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Масканур — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Масканур —  село в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл, Россия.